Казанский вертолётный завод — акционерное предприятие, производитель вертолётов семейства Ми-8/17, входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех». Вертолёты российского производства, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов лётных часов по всему миру. За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.

Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США и ряда других стран

История 
Свою историю завод исчисляет с 4 сентября 1940 г., когда приказом Наркомата авиапрома был создан ленинградский авиационный завод № 387, который позднее эвакуировался в Казань и объединился с казанским заводом обозных детадлей № 169. Поскольку авиационная судьба предприятия была определена в 1940 г., именно с этой даты идет отсчёт истории нынешнего КВЗ. За годы войны предприятие изготовило для фронта около 11 тыс. бипланов По-2 — за что коллектив завода в 1945 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. К 1945 г. производство боевых самолётов на заводе выросло в 3,5 раза: со 100 до 350 штук в месяц. Здесь был собран каждый десятый боевой самолёт, выпущенный авиационной промышленностью СССР за годы Великой Отечественной войны. Активно включившись в послевоенное восстановление народного хозяйства, завод за 1947—1951 годы произвёл более 9000 первых в стране самоходных комбайнов С-4.

В 1951 году КВЗ начал производство вертолётов Ми-1 — это было первое серийное производство винтокрылой техники в СССР. Вертолёт Ми-4, производившийся на заводе с 1954 года, стал первым отечественным вертолётом, поставляемым на экспорт. В 1965 году предприятие приступило к изготовлению Ми-8 — самого массового и популярного из всех вертолётов семейства «Ми».

В 1966 году завод № 387 переименован в Казанский вертолётный завод.
В 1973 году завод освоил производство вертолёта-амфибии Ми-14, который широко использовался в морской авиации. Достигнутые успехи трудового коллектива были отмечены орденом Октябрьской Революции (1970 г.) и Международной премией «Золотой Меркурий» (1980 г.).

Несмотря на имевшиеся в 90-е годы объективные сложности в развитии авиационной промышленности России, завод был преобразован в открытое акционерное общество, получил право выхода на международный рынок, что позволило начать перевооружение производства, внедрять новые технологии обработки материалов и сборки агрегатов сложной геометрии.

В 1993 году предприятие начинает разработку Ансата — единственного вертолёта, спроектированного и созданного в России в постсоветский период. В 1997 КВЗ получает официальный сертификат от Авиационного Регистра МАК, позволяющий производить разработку вертолётов, а также был создан первый прототип Ансата с электродистанционной системой. В 1999 году совершил первый полёт. В настоящий момент Ансат, наряду с основной продукцией завода, вертолётом Ми-17, входит в актуальный модельный ряд предприятия.

В 2007 году КВЗ вошёл в холдинг «Вертолёты России».

Основные акционеры 
 АО «Вертолёты России»

Продукция 
На сегодняшний день предприятие имеет инфраструктуру, характерную для многосерийного производства машиностроительного профиля, обладает современной производственно-технологической базой, сертифицированной для производства и ремонта вертолётов: КВЗ осуществляет полный цикл создания вертолётной техники от разработки и серийного выпуска до её послепродажного сопровождения.

Ми-17 — средний многоцелевой вертолёт, являющийся модернизацией вертолёта Ми-8. На сегодняшний день выпущено более 11 тысяч вертолётов семейства.
В настоящее время на КВЗ идёт серийное производство трёх основных модификаций:

 Ми-172 — пассажирская модификация, предназначена для перевозки пассажиров. Выпускаются также специальные VIP-модификации;
 Ми-17-В5 — транспортная модификация, предназначена для транспортировки груза внутри кабины и на внешней подвеске. Может использоваться для перевозки спасателей;
 Ми-17-1В — многоцелевая модификация, на базе которой выпускаются вертолёты различного целевого назначения, в том числе летающий госпиталь.

Ансат — лёгкий многоцелевой вертолёт собственной разработки Казанского вертолётного завода. Программа вертолёта Ансат активно развивается в двух направлениях: военном и гражданском. Учебный вертолёт «Ансат-У» закупается Министерством обороны России для лётных училищ и центров боевой подготовки и поставляется серийно. С помощью быстросъёмного оборудования универсальный вертолёт Ансат может быть оперативно переоснащён для выполнения широкого круга задач: доставка грузов, перевозка пассажиров, поисково-спасательные операции, патрулирование, пожаротушение, экстренная медицинская помощь.

В рамках программы холдинга «Вертолёты России» по созданию среднего многоцелевого вертолёта Ми-38 завод отвечает за постройку опытных прототипов вертолёта и организацию его серийного производства.
 
Для обеспечения их конкурентоспособности продукции предполагается совершенствование сервисного обслуживания на протяжении всего жизненного цикла вертолёта. Для обслуживания машин, находящихся в эксплуатации, на Казанском вертолётном заводе создана современная ремонтная база, которая обеспечивает высокий уровень восстановления и ремонта вертолётов.

Производство 
Согласно плану технического перевооружения предприятия продолжается его оснащение новейшим высокопроизводительным оборудованием, внедряются унифицированные процессы и процедуры. Развитие производственной базы направлено на сокращение издержек и, соответственно, снижение себестоимости изделий, наращивание объёмов выпускаемой продукции. При этом ставится задача повышения качества и надёжности производимых вертолётов, расширения спектра машин по типоразмерному ряду и функциональным возможностям.

ОКБ и научно-исследовательская деятельность предприятия

В качестве разработчика предприятие планирует создание целевых модификаций и модернизированных версий вертолёта Ансат; проведение работ по сверхлёгким вертолётам с массой до 1,5 тонн, до 2,5 тонн; осуществление совместно с Московским вертолётным заводом имени М. Л. Миля модернизации серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 и подготовку к серийному выпуску вертолёта Ми-38. Научно-исследовательская деятельность предприятия ориентирована на повышение экономической эффективности производства и его технического уровня для обеспечения разработок конкурентоспособной продукции. Ежегодно в рационализаторской и изобретательской работе принимают участие до 200 человек. Из 300 поданных ими предложений внедряются в производство около 250 рацпредложений и 30 патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.

Санкции 
22 декабря 2020 года завод попал под торговые ограничения США

С 25 февраля 2022 года, из-за вторжения России на Украину, институт был внесен в санкционные списки Евросоюза

3 марта 2022 года под санкциями США, с 10 марта 2022 года Канады

Также институт находится под санкциями Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии

Руководители 
 И. В. Федин (1941—45)
 М. П. Семёнов (1945—48)
 В. П. Максимов (1948—61)
 Ф. С. Аристов (1961—75)
 В. Е. Бивойно (1975—83)
 А. П. Лаврентьев (1984—2007)
 В. А. Лигай (2007—2018)
 Ю. Л. Пустовгаров (2018—ноябрь 2020)
 А. Л. Белых (ноябрь 2020 — декабрь 2021), сын управляющего директора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — главного конкурента завода в Казани.
 В. С. Гинсбург (декабрь 2021 — по настоящее время)

Награды 
 1945 год: Завод «387» награждён «Орденом Трудового Красного Знамени».
 1970 год: Казанский вертолётный завод награждён Орденом «Октябрьской революции».
 1980 год: Международный комитет наградил Казанское вертолётное производственное объединение международной премией «Золотой Меркурий» за вклад в развитие экспорта СССР.
 1982 год: Казанскому вертолётному производственному объединению присвоено имя «60-летия СССР».
 1992 год: Диплом федерации космонавтики СССР за производство вертолётов многоцелевого назначения.
 1997 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 1997 года».
 1998 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 1998 года».
 1999 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 1999 года».
 2000 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 2000 года».
 2000 год: Диплом Торгово-промышленной Палаты РФ за достижения в области внешнеэкономической деятельности на благо России.
 2001 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 2001 года».
 2001 год: Победитель всесоюзного конкурса «1000 лучших предприятий России».
 2002 год: Диплом Министерства экономики и промышленности РТ как «Лучший экспортёр Татарстана по итогам 2002 года».
 2004 год: Победителем пятого всесоюзного конкурса «1000 лучших предприятий России».
 2005 год: Почётная грамота Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан за большой вклад в развитие экономики РТ и лучшую изобретательскую и рационализаторскую патентно-лицензионную работу.
 2005 год: Диплом за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Казани в честь 1000-летия основания Казани.
 2005 год: Диплом Министерства экономики и промышленности РТ как «Лучший экспортёр Татарстана по итогам 2005 года».
 2005 год: Диплом Министерства экономики и развития России как «Лучший российский экспортёр по итогам 2005 года».
 2006 год: Диплом «Победитель 7-го всероссийского конкурса 1000 лучших предприятий России».
 2007 год: Занесение в Книгу почёта Казани.
 2009 год: Дипломом «Победитель 7-го конкурса РТ 100 лучших предприятий республики Татарстан».
 2009 год: Диплом в номинации «Золотой Меркурий Евразии» «За устойчивое ведение бизнеса и развитие предприятия в условиях мирового экономического кризиса» от Международного фонда развития «ЕврАзия».
 2009 год: Премия в конкурсе Национальная премия «Золотая идея» в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения вертолёта „Ансат-У“».
 2010 год: Лауреат конкурса «Лучшие товары РТ в номинации „Продукция производственного назначения“» — за вертолёт «Ансат-У»
 2010 год: Диплом 1 степени конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственного назначения» — за вертолёт «Ансат-У»
 2011 год: Диплом 1 степени в конкурсе «Лучшие товары РТ в номинации „Продукция производственного назначения“» — за вертолёт Ми−17В-5
 2011 год: Диплом 1 степени в конкурсе «Лучшие товары РТ в номинации „Продукция производственного назначения“» — за вертолёт Ми−17В-5, высшая награда конкурса — «Гордость Отечества»
 2012 год: Лауреат конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

См. также 
 Список авиационных заводов России
 Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.russianhelicopters.aero/ru (официальный сайт)

Авиастроительные компании России
Производители вертолётов России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Производители вооружений
Предприятия Казани
Авиастроительный район Казани
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину